Альберто Родрігес ()

Відомі носії:

 Альберто Родрігес Лібреро (1971) — іспанський кінорежисер
 Альберто Родрігес Баррера (1974) — мексиканський футболіст
 Альберто Хуніор Родрігес (1984) — перуанський футболіст
 Хорхе Альберто Родрігес (1944) — аргентинський політик

Див. також 
 Родрігес
Сторінки зі списками однофамільців-тезок